Жено (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Жено, Георг (род. 1976) — немецкий и российский режиссёр, актёр.
 Жено, Вивика (род. 1969) — американская оперная певица.
 Жено, Оливье (род. 1988) — монегаскский горнолыжник, участник двух Олимпийских игр.
 Жено, Режис (1973—2008) — бельгийский футболист, защитник.